Hjemmestyre (deutsch etwa Heimverwaltung) bezeichnet:
 Hjemmestyre (Färöer) (färöisch heimastýri), Autonomiestatus der Färöer (1948–2005), siehe Autonomie der Färöer
 Hjemmestyre (Grönland) (grönländisch namminersornerullutik oqartussat), Autonomiestatus Grönlands (1979–2009)

Siehe auch:
 Home Rule